Kynosura () bezeichnet

 eine mythologische Nymphe, siehe Kynosura (Mythologie)
 mehrere antike Orte, siehe Kynosura (Ort)
 das Kap Kynosoura auf der Insel Salamis (Insel)